Dongan bezeichnet:

 John Dongan (14. Jh.–15. Jh.), römisch-katholischer Bischof
 Thomas Dongan, 2. Earl of Limerick (1634–1715), Gouverneur der Provinz New York

siehe auch:
 Dong’an